Carousel kan syfta på:

 Carousel – ett studioalbum från 1978 av det svenska dansbandet Wizex
 Carousel (band) – en lettisk duo
 Carousel (Leila K album) – ett musikalbum med Leila K
 Carousel (låt av The Rasmus) – en låt från 1997 av The Rasmus på albumet Playboys